Серге́й Ерёменко:
 Ерёменко, Сергей Алексеевич (род. 1999) — финский футболист.
 Ерёменко, Сергей Александрович (1981—2016) — российский военный лётчик, командир «Русских Витязей».
 Ерёменко, Сергей Иванович (род. 1973) — украинский футболист.